Dimensions – album grupy Freedom Call
 Dimensions – album grupy Believer
 Dimensions – album grupy McCoya Tynera
 Dimensions – album grupy Octurn
 Dimensions – album Maynarda Fergusona